Spanische Parlamentswahlen 2019 steht für:

 Spanische Parlamentswahlen April 2019
 Spanische Parlamentswahlen November 2019